

Film
Reformation (o The Auto Bandit's Capture) – film del 1913 prodotto dalla Feature Film Sales Co. 
Reformation – film del 1915 diretto Henry Otto 
Reformation – film del 1920 diretto da Captain Leslie T. Peacocke (Leslie T. Peacocke)

Musica
 Reformation – album degli Spandau Ballet del 2003
 Reformation – album dei Kiuas del 2006